Das Herrendoppel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1946 war ein Tenniswettbewerb in Barranquilla.

Ergebnisse

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 86.

Anmerkungen 

Tennisturnier 1946
Tennisturnier in Barranquilla
1946 Herrendoppel
Tennis Herrendoppel